Il singolare maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Kelly Evernden 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Martín Jaite (semifinali)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Alberto Mancini (secondo turno)

 Milan Šrejber (secondo turno)
 Aki Rahunen (primo turno)
 Kelly Evernden (finale)
 Derrick Rostagno (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Schenectady Open 1990